Carlos Andrés puede referirse a:

 Carlos Andrés Amaya, político colombiano.
 Carlos Andrés Álvarez, futbolista colombiano.
 Carlos Andrés Gallego, futbolista colombiano.
 Carlos Andrés García, político venezolano.
 Carlos Andrés y Morell, filósofo, abogado y español.
 Carlos Andrés Pérez, 43.º presidente de Venezuela.
 Carlos Andrés Ramírez, futbolista colombiano.
 Carlos Andrés Sánchez, futbolista uruguayo.
 Carlos Andrés Trujillo, político colombiano.
 Carlos Andrés Quiñónez, futbolista ecuatoriano.

Véase también 
 Carlos